Karkar – fiume del Nagorno Karabakh
Karkar – isola di Papua Nuova Guinea
Karkar – città della Tunisia
 Karkar o Qarqar – antica città della Siria